Николай Филимонов:
 Филимонов, Николай Александрович (1897—1987) — советский гидротехник, Герой Социалистического Труда.
 Филимонов, Николай Григорьевич  (1866—1917) — русский военнослужащий, генерал-майор, командующий 25-й пехотной дивизией в годы Первой мировой войны.
 Филимонов, Николай Иванович (1805—1870) — русский драматург.